Infinity або Infinite ( — нескінченність, від ) може значити:

Музика
 «Infinite» — альбому гурту «Stratovarius».
 «Infinity» — альбом гурту «Journey».
 «Infinity» — альбом Девіна Таунсенада.
 «Infinity» — альбом Eminem.
Інші значення
 Infinity Systems — американський виробник динаміків